Ел Гаучо има више значења:

 Ел Гаучо, Ранчо Пинеда (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Гаучо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Гаучо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику